Szatmári Ágnes (1932–) festő
 Szatmári Ágnes (1987–) román teniszezőnő